Định Quán (district), een district in de provincie Đồng Nai;
 Định Quán (thị trấn), de hoofdplaats van het bovenstaand district.